

Biografia 

Fu l'unica figlia del re di Prussia Federico I e della prima moglie Elisabetta Enrichetta d'Assia-Kassel, figlia a sua volta di Guglielmo VI d'Assia-Kassel.

Venne data in moglie a Federico I d'Assia-Kassel, futuro re di Svezia che sposò a Berlino il 31 maggio 1700.

Luisa Dorotea morì dopo cinque anni di matrimonio nel 1705 e non riuscì a dare alcun figlio al marito, che si risposò nel 1715 con Ulrica Eleonora di Svezia, divenendo così re consorte di Svezia.

Ascendenza

Note

Voci correlate 
 Regno di Prussia
 Prussia
 Svezia

Altri progetti 

Casa Hohenzollern
Donne morte di parto